Земовит (син П'яста)
 Земовит І
 Земовит II
 Земовит III
 Земовит IV
 Земовит V
 Земовит VI